Viransaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viransaari (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Viransaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar